Minhembio är en möteplats på internet för intresserade av hifi, hembio och hemunderhållning. Sajten startades 1999 och är sedan 2003 en del av Prisjakt. Minhembio.com har fler än 200 000 medlemmar som tillsammans skrivit över 3 000 000 inlägg.

Se även 
Prisjakt

Referenser

Externa länkar 
Minhembio.com
Prisjakt

Svenska webbplatser
Portal: Internet i Sverige